Čađavica, općina u Virovitičko-podravskoj županiji
 Čađavica (rijeka), rijeka u Slavoniji

Naselja:
 Čađavica (Ribnik, BiH), naselje u općini Ribnik, BiH

Vidi i:
 Čađavica Donja (razdvojba)
 Čađavica Gornja (razdvojba)
 Čađavica Srednja (razdvojba)